«Енд'юренс» ( — буквально «Витривалість») — назва кількох кораблів і апаратів:

Кораблі 
 «Енд'юренс» — вітрильний корабель, збудований 1912 року, який взяв участь в Імперській Трансантарктичній Експедиції (1914—1915 років);
 «Енд'юренс» — британське судно льодової розвідки, яке брало участь у Фолклендській війні;
 «Енд'юренс» — британський криголам класу 1A1, збудований 1991 року;
 «Енд'юренс» (LS201) — корабель сингапурських ВМФ, колишній американський танково-десантний корабель класу LST-542 «Голмс Каунти», проданий Сингапуру у 1975 році;
 «Енд'юренс» (LS207) — десантний корабель сингапурських ВМФ класу Енд'юренс, спущений на воду у 1998 році, який досі числиться у ладу

Інше 
 «Енд'юренс» — зореліт у науково-фантастичному фільмі Кристофера Нолана «Інтерстеллар»;
 «Енд'юренс» — автоматичний апарат фірми «Стоун-Аероспейс», призначений для дослідження підводного світу в Антарктиці;
 «Енд'юренс. Неймовірна подорож Шеклетона» — книжка, написана у 1959 році Алфредом Ленсінгом, яка оповідає про Імперську Трансантарктичну Експедицію;
 «Енд'юренс. Легендарна Антарктична Експедиція» — документальний фільм про Імперську Трансантарктичну Експедицію;
 Енд'юренс — кратер на Марсі, названий на честь дослідницького судна «Енд'юренс»